Brøndsted kan syfta på:

 Johannes Brøndsted
 Karl Gustav Brøndsted
 Peter Oluf Brøndsted